Hober ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Hober (* 1975), österreichischer Fußballspieler
 Marco Hober (* 1995), deutscher Fußballspieler